Miguel Calmon kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Miguel Calmon (ort), Bahia, 
 Miguel Calmon (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar